

Geografia 
 Cantagallo – comune colombiano del dipartimento di Bolívar
 Cantagallo – comune italiano della provincia di Prato
 Cantagallo – comune spagnolo della provincia di Salamanca

Persone
Gabriele Cantagallo – ex calciatore italiano

Personaggi 
Cantagallo – personaggio del film della Disney Robin Hood

Pagine correlate
 Cantagalo
 Cantagalli